I Divisão siatkarzy 2011/2012 - 66. sezon walki o mistrzostwo Portugalii organizowany przez Portugalski Związek Piłki Siatkowej (port. Federação Portuguesa de Voleibol, FPV). Zainaugurowany został 8 października 2011 roku i trwał do 2012 roku. 
 
W sezonie 2011/2012 w Pucharze Challenge Portugalię reprezentował klub .

Drużyny uczestniczące

Hale sportowe

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela fazy zasadniczej

Druga runda

Mecze o miejsca 1-6

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań 

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

Tabela 

Uwaga: Drużyny drugą rundę rozpoczynały z następującą liczbą punktów:  - 13 pkt,  - 11 pkt,  - 10 pkt,  - 9 pkt,  - 9 pkt,  - 6 pkt.

Mecze o miejsca 7-12

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań 

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

Tabela 

Uwaga: Drużyny drugą rundę rozpoczynały z następującą liczbą punktów:  - 6 pkt,  - 6 pkt,  - 3 pkt,  - 3 pkt,  - 2 pkt. Klub  został zdegradowany przez Portugalski Związek Piłki Siatkowej do II Divisão.

Finał 
(do dwóch zwycięstw)

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 

2011 w piłce siatkowej
2011 w Portugalii
2012 w piłce siatkowej
2012 w Portugalii
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Portugalii